Словосочетание «Испытание любви» входит в название нескольких фильмов:

 Испыта́ние любви́ () — крымскотатарский художественный фильм.
 Варенька. Испытание любви — вторая часть российского многосерийного телевизионного фильма «Варенька».
 Мадина. Испытания любви — российский фильм 2010 года, режиссёр Фарид Давлетшин.
 Испытание любви (фильм, 1975), Prem Kahani — индийский фильм. В ролях Шаши Капур, Мумтаз, Раджеш Кханна, Винод Кханна.
 Откровение любви (Испытание любви), Ai no mukidashi / Love Exposure — японский фильм 2008 года.
 См. также
 Любовь (фильм)